Gabriel Narutowicz (1865-1922) – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 Kazimierz Narutowicz (1904-1987) – litewski działacz polityczny
 Stanisław Narutowicz (1862-1932) – litewski działacz polityczny
 Gabriel Narutowicz – loża wolnomularska działająca w okresie międzywojennym
 Narutowicz – herb szlachecki (własny)